

Persone 
 Bernard Fritz (1953) – tennista francese
 Clemens Fritz (1980) – calciatore tedesco 
 Florian Fritz (1984) – rugbista a 15 francese
 Gaspard Fritz (1716-1783) – compositore e violinista svizzero
 Helmut Fritz (1975) – cantante francese
 Henning Fritz (1974) – pallamanista tedesco
 Jindřich Fritz (1912-1984) – compositore di scacchi cecoslovacco
 Marvin Fritz (1993) - pilota motociclistico tedesco
 Roger Fritz (1936-2021) – attore, regista e produttore cinematografico tedesco
 Taylor Fritz (1997) – tennista statunitense

Altro 
 Fritz – album di Fritz da Cat del 2013
 Fritz – software scacchistico commercializzato da ChessBase
 Fritz – nome proprio di persona maschile tedesco
 Fritz – comunità non incorporata del Kentucky (USA)